Our First American Friends — дебютный альбом британской рок-группы Tubelord. 12 октября 2009 года лейбл Hassle Records выпустил альбом. Альбом в основном содержит новые работы, но также есть перезаписанные работы, такие как «Night of the Pencils» и «Propeller», которые были записаны в живую и выпущены в качестве синглов в ограниченном количестве.

Our First American Friends вышел в качестве компакт-диска, цифровой загрузки и винила, к которым прилагался бесплатный диск «One for the Grandparents». В дополнительном диске содержатся песни из альбома в акустической записи.

Список композиций 
Слова и музыка всех песен Tubelord

Участники записи 
 Джозеф Прендергаст — гитара, вокал
 Шон Бамбергер — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэвид Кэтмар — ударные, бэк-вокал

Примечания 

Альбомы Tubelord
Дебютные альбомы 2009 года